Основной инстинкт:

 Основной инстинкт — американский триллер 1992 года.
 Основной инстинкт 2
 Основной инстинкт — по мнению многих учёных и философов, таковым инстинктом является инстинкт продолжения рода.
 Основной инстинкт — телепередача на Первом канале России.
 Основной "инстинкт" — инстинкт самосохранения (является рефлексом у человека).

Примечания